Coublanc (Haute-Marne)
 Coublanc (Saône-et-Loire)